An Incompetent Hero é um filme de comédia mudo norte-americano de 1914, dirigido por Fatty Arbuckle e produzido por Mack Sennett. O elenco do filme também contou com a presença do próprio Fatty Arbuckle.

Elenco 
Fatty Arbuckle
Edward Dillon - (como Eddie Dillon)
Minta Durfee
Mabel Normand

Filmes dos Estados Unidos de 1914
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes dirigidos por Roscoe Arbuckle
Filmes mudos dos Estados Unidos
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes de comédia da década de 1910
Curtas-metragens em língua inglesa
Filmes em preto e branco